Desa Kamurang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kamurang (administrativ by i Indonesien, lat -6,71, long 107,26), Jawa Barat, 
 Desa Kamurang (administrativ by i Indonesien, lat -6,35, long 107,49), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar